

Geografia 
 Áta – comune dell'Ungheria

Sigle 
 Advanced Technology Attachment – un'interfaccia per la connessione di dispositivi informatici di memorizzazione
 Aerobica Tonificazione Aerobica – un metodo di allenamento fitness aerobico anaerobicof
 Air Transport Association – associazione delle compagnie aeree americane
 Air Transport Auxiliary – organizzazione aeronautica civile britannica di supporto alla Royal Air Force con il compito di trasferire aerei militari durante la seconda guerra mondiale
 Amministrativo Tecnico e Ausiliario – parte del personale della scuola
 Analog Telephone Adapter – un'interfaccia per la connessione di telefoni analogici a reti VoIP
 Apofisi tibiale anteriore – una tecnica chirurgica
 Associazione tecnica dell'automobile

Codici 
 ata – codice ISO 639-3 della lingua pele-ata
 ATA – Codice ISO 3166-1 alpha-3 per l'Antartide

Altro 
 ata – simbolo dell'atmosfera tecnica assoluta, unità di misura della pressione
 Lingua ata – lingua delle Filippine (codice ISO 639-3 atm)
 Ata – scheletro ritrovato nel deserto di Atacama in Cile